Glan, comune della provincia di Sarangani, nelle Filippine
Glan, fiume della Carinzia, tributario del fiume Gurk
Glan, fiume della Germania, tributario della Nahe
Glan, lago svedese presso Norrköping